Туган — может означать следующее:

 Туган — город и городская коммуна в Буркина-Фасо.
 Туган (приток Карабулака) — река в Саратовской области.
 Туган (приток Кеми) — река в Красноярском крае.
 Туган-Барановский, Михаил Иванович.
 Туган — железнодорожная станция в селе  Малиновке Томского района Томской области.